Эрастовка — железнодорожная станция, расположена на линии Верховцево — Пятихатки, Днепровская дирекция, Приднепровская железная дорога.

Открыта в 1898 году.

Станция длительное время называлась «Эрастовка» по имени крупного помещика, предводителя уездного дворянства Эраста Бродского, на землях которого она была возведена.
В 1966 году переименована в Железняково (в честь героя гражданской войны А. Железнякова).
В 2017 году станции возвращено историческое название.

Примечания

Ссылки 

Железнодорожные станции, открытые в 1898 году
Станции Днепровской дирекции Приднепровской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Днепропетровской области